Bérgolo ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bérgolo (1945–2009), uruguayischer Schauspieler
 Juan Antonio Bérgolo, uruguayischer Fußballspieler 
 Olga Bérgolo (1939–2022), uruguayische Tänzerin

Siehe auch:
 Bergolo, Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien